Овчаров Дмитро Михайлович ( 1988) — професійний німецький спортсмен-настільний тенісист українського походження.
 Овчаров Єгор Миколайович — головний конструктор заводу імені В. О. Малишева, заслужений машинобудівник України.
 Овчаров Микола Михайлович ( 1988) — український режисер.
 Овчаров Олександр Євгенович ( 1961) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Сенегал.
 Овчаров Олександр Михайлович (1916—1993) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Овчаров Степан Полікарпович (1903—1951) — Герой Радянського Союзу (1943).

Див. також 
 Овчаренко

Примітки 

Прізвища